Wehrhaus ist der Ortsname von

 Wehrhaus (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Wehrhaus (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern